Текучёв Василий Петрович (1904—1944) — политрук роты Ростовского полка народного ополчения.

В июле 1941 года Текучёв В. П. добровольцем вступил в полк народного ополчения. Вначале был рядовым, затем — политруком хозяйственного подразделения. Участвовал в подготовке к боевым действиям.

Текучёв В. П. не раз отличился в боях на подступах к Ростову. Из города он уходил в числе последних — и в ноябре 1941-го года, и в июле 1942-го года, когда вместе с группой командиров и бойцов организовал переправу людей, документов и транспорта в течение ночи с 23 на 24 июля.

Во время боев в предгорьях Кавказа Текучёв В. П. был ранен, но вскоре снова вернулся в строй. Он погиб в июле 1944 года в боях за освобождение Белоруссии.

Именем В. П. Текучёва названа улица в Ростове-на-Дону.

Примечания